Het WTA-tennistoernooi van Vancouver (officieel Odlum Brown VanOpen) van 2022 vond plaats van zondag 14 tot en met zondag 21 augustus 2022 in de Canadese stad Vancouver. Het was de tweede editie van het toernooi, na een onder­bre­king van zeven­tien jaar. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Amerikaanse Madison Brengle bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Emma Navarro.

De Griekse kwalificante Valentini Grammatikopoulou won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Italiaanse Lucia Bronzetti in twee sets. Grammatikopoulou wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arianne Hartono versloeg de Canadese wildcard-speelster Eugenie Bouchard en bereikte daarmee de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Miyu Kato en Asia Muhammad won het toer­nooi. In de op zaterdag 20 augustus gespeelde finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Tímea Babos en Angela Kulikov in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Japanse Kato had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Amerikaanse Muhammad negen.

De Nederlandse Arianne Hartono speelde samen met Olivia Tjandramulia uit Australië – zij verlo­ren reeds hun openings­partij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Vancouver 2022
Vancouver